Tento článek je sbírkou předvolebních průzkumů souvisejících s izraelskými parlamentními volbami v roce 2009.

Poznámky 
 Izraelský volební zákon určuje 2% volební práh (minimum 2 poslaneckých mandátů) pro zisk mandátů v Knesetu.

Předvolební průzkumy

Reference 

Volby do Knesetu
Volby 2009
Předvolební průzkumy k volbám v Izraeli